Ла́пки — может значить:
 Лапки — одна из форм кавычек;

Топонимы 
 Лапки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Лапки — деревня в Столбцовском районе Минской области.

См. также 
 Лапка